Il singolare del torneo di tennis Siemens Open 1999, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Emilio Benfele Álvarez che ha battuto in finale Martin Verkerk che si è ritirato sul punteggio di 6-3, 3-6, 3-2.

Teste di serie 

 Orlin Stanojčev (secondo turno)
 Álex López Morón (secondo turno)
 Stéphane Huet (primo turno)
 Eduardo Nicolas-Espin (primo turno)

 Christophe Rochus (secondo turno)
 Jiří Vaněk (semifinali)
 Luis Morejon (primo turno)
 Oscar Serrano-Gamez (quarti di finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Siemens Open 1999